Pellegrini kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Partido de Pellegrini, kommun, Buenos Aires, 
 Departamento de Pellegrini, kommun, Santiago del Estero, 

Robotskapade Argentinaförgreningar